Де́тлеф Га́рбе (; род. 1956, Гёттинген) — немецкий историк, внештатный преподаватель истории нового времени и новейшей истории в Гамбургском университете. С 1989 года — директор мемориала «Нойенгамме».

Биография 
После изучения истории, евангелической теологии и педагогики в Гамбургском университете он защитил в 1989 году диссертацию по истории свидетелей Иеговы в нацистской Германии. После завершения диссертации Гарбе опубликовал множество работ, посвящённых истории концентрационных лагерей, военной юстиции в Вермахте, оценке прошлого и маргинализированным группам жертв, в особенности свидетелям Иеговы, в годы режима национал-социализма.

Библиография 
 Die vergessenen KZs? Gedenkstätten für die Opfer des NS-Terrors in der Bundesrepublik. Lamuv Verlag GmbH, Bornheim-Merten 1983, ISBN 3-921521-84-X
 «In jedem Einzelfall … bis zur Todesstrafe». Der Militärstrafrechtler Erich Schwinge — Ein deutsches Juristenleben. Hamburger Stiftung für Sozialgeschichte, Hamburg 1989, ISBN 3-927106-00-3
 Zwischen Widerstand und Martyrium: Die Zeugen Jehovas im 'Dritten Reich, 4. Auflage, Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH, München 1999, ISBN 3-486-56404-8
 Es begann mit Hiroshima, (zusammen mit Brigitte Drescher). Lamuv Verlag GmbH, Göttingen 2005, ISBN 3-88977-665-5
 Häftlinge zwischen Vernichtung und Befreiung. Die Auflösung des KZ Neuengamme und seiner Außenlager durch die SS im Frühjahr 1945 (zusammen mit Carmen Lange). Edition Temmen, Bremen 2005, ISBN 3-86108-799-5
 Between Resistance and Martyrdom: Jehovah’s Witnesses in the Third Reich. University of Wisconsin Press, 2008, ISBN 978-0-299-20790-8

Примечания

Ссылки 
 
 

Историки Германии
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1956 году
Историки по алфавиту
Историки нацизма